Geldanlage bezeichnet

* Investition, die langfristige Anlage von Kapital in Sachwerten
 Finanzprodukt, eine im Finanzwesen angebotene Anlageform